Vonk, een klein gloeiend deeltje
 Een vonk als verschijnsel bij een elektrische ontlading
 Telegrafist de bijnaam van een (radio-) telegrafist
 Vonk (Mulisch), een kleine roman van Harry Mulisch

Socialistische uitgaven en organisaties
 Iskra (Vonk), een krant die werd uitgegeven door Russische socialisten in Londen rond 1903
 De Vonk (verzetsorganisatie), een Nederlandse communistische verzetsgroep in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog die een gelijknamig blad verspreidde en tevens de naam van lokale edities van het communistische blad De Waarheid in diverse plaatsen
 De Vonk (verzetsblad), een landelijk verzetsblad van de Internationaal-Socialistische Beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog
 De Vonk (jongerenorganisatie), een voormalige jongerenorganisatie van de Nederlandse Socialistische Partij
 Vonk (politieke organisatie), een socialistische organisatie in België en Nederland

Personen met de achternaam Vonk
 Berend J. Vonk, Nederlands striptekenaar, cartoonist, illustrator, graficus en kunstschilder
 Britt Vonk, Nederlands softballspeelster
 Corry Vonk, Nederlands revuester en cabaretière
 Frans Vonk de Both, Nederlands burgemeester
 Freek Vonk, Nederlands bioloog
 Gijsbertus Vonk, Nederlands politicus
 Hans Vonk (dirigent), Nederlands dirigent
 Hans Vonk (voetballer), Zuid-Afrikaans voetbaldoelman
 Henk Vonk, Nederlands voetbaltrainer
 Jacques Vonk, Nederlands schilder, tekenaar en glazenier
 Jobke Vonk-Vedder, Nederlands politica
 Lambertus Christoffel Vonk, koopman en politicus ten tijde van de Bataafse Republiek
 Marcel Vonk, Nederlands wetenschapper en pokerspeler
 Martha Vonk-van Kalker, Nederlands politica
 Michel Vonk, Nederlands voetballer en trainer
 Rokus Vonk, Nederlands burgemeester
 Roos Vonk, Nederlands hoogleraar psychologie
 Rudy Vonk, Nederlands voetballer en trainer
 Theo Vonk, Nederlands voetballer en trainer

Zie ook 
 Vakantiehuis De Vonk, een voormalig vakantiehuis voor fabrieksmeisjes
 Emmeline Vonk, een personage uit de Harry Potter-boekenreeks van J.K. Rowling